Kotzab steht für:
 Herbert Kotzab, österreichischer Logistikwissenschaftler
 eine historische Bezeichnung von Počaply, Gemeinde in Tschechien